Grafton Manor ist der Name folgender Herrenhäuser:  
 Grafton Manor (Northamptonshire)
 Grafton Manor (Worcestershire)